Акрура (, ) — герой пуранической литературы индуизма. Акрура принадлежал к племени ядавов и правил в Двараке.

В Пуранах описывается, что родителями Акруры были Швапхалка и Гандини и что у Акруры было двое сыновей: Девавант и Упадева. В западном Уттар-Прадеш Акруре поклоняются как Шри Акрурджи Махараджу ().

Примечания 

Персонажи индуистской мифологии
Святые индуизма
Персонажи «Бхагавата-пураны»